→:Wagner János (egyértelműsítő lap):
 Wagner János (1811–1889) belgyógyász, egyetemi tanár
 Wagner János (1813–1904) építész
 Wagner János (1870–1955) botanikus, tanár
 Wagner János (1906–1948) zoológus, múzeumi segédőr, egyetemi magántanár
 Wagner János (1936) festő, grafikus
 Szendrei János, eredetileg Wagner (1857–1927) régész, történész, akadémikus